Lorain kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lorain (Ohio)
Lorain (Pennsylvania)